

Редленд — переписна місцевість, штат Алабама
 Редленд — переписна місцевість, штат Меріленд
 Редленд — переписна місцевість, штат Техас

Див. також 
 Редлендс